Plaats in Indonesië
 Sanggrahan (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sanggrahan (Kranggan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Sanggrahan (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sanggrahan (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sanggrahan (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sanggrahan (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java